Фонтене́-пре-Везле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний схід від Парижа, 100 км на захід від Діжона, 45 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 149,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фонтене-пре-Везле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтене-пре-Везле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна